George Downing kan syfta på:

 George Downing, 1:e baronet (1623–1684), angloirländsk militär och diplomat
 George Downing, 2:e baronet (omkring 1656–1711), engelsk ämbetsman
 George Downing, 3:e baronet (1685–1749), brittisk politiker